Pakhuis Amsterdam in Groningen
Pakhuis Amsterdam (IJhaven) in Amsterdam
West-Indisch Pakhuis in Amsterdam